Ритов — російське прізвище, яке утворене від прикметника «рябий», тобто «веснянкуватий» або вид загальнослов'янского кореня «рити» зі значенням «копати».

Жіноча форма — Ритова.

Походження 

Прізвище Ритов утворена від прізвиська рит. В свою чергу слово «рит» походить від прикметника «ритий» — «рябий», тобто «веснянкуватий» або «зі слідами віспи на обличчі». Прізвисько ритий вказувало, таким чином, на зовнішні особливості предка.

За іншою версією в основі прізвища лежить загальнослов'янский корінь «рити» зі значенням «копати». В цьому випадку прізвисько ритий отримав чоловік, що риє колодязі. Можливо також, що так прозвали хлібороба або повільну людину.

Крім того, у дієслова «рити» є діалектні значення: в костромських говорах — «чіпати», в архангельських — «кидати, відкидати».

Таким чином, прізвище Ритов може містити вказівку як на рід діяльності, так і на характер предка.

Відомі носії 

 Ритов Олександр Геннадійович (1934—1974) — російський радянський поет.
 Ритов Олександр Іванович (1920—1944) — льотчик Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Ритов Олександр Порфирович (1910 -?) — Герой Соціалістичної Праці.
 Ритов Борис (1937—1987) — радянський естонський шахіст, чемпіон Естонії з шахів, майстер спорту СРСР.
 Ритов Володимир Ілліч — заступник міністра рибного господарства СРСР; розстріляний.
 Ритов Ізраїль (1895—1976) — ізраїльський публіцист, перекладач. Один з керівників кооперативного руху в Ерец-Ісраель.
 Ритов Микола Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Ритов Михайло Васильович (1846—1920) — російський овочівник і плодовод.
 Ритов Сергій Михайлович (1908—1996) — радянський радіофізик.
 Ритов Федір Миколайович (нар. 1964 р.) — радянський і російський спортсмен, чемпіон світу з віндсерфінгу (1985), заслужений майстер спорту СРСР.

 Ритова Галина Михайлівна (нар. 1975 р.) - заслужений майстер спорту, російська і казахстанська ватерполістка, воротар "СКІФ" а і збірної Казахстану.
 Ритова Меріке Оскарівна (нар. 1936 р.) - естонська шахістка, міжнародний гросмейстер по листуванню.

Складові прізвища 
 Крайнов-Ритов Леонід Леонідович (нар. 1946 р.) — російський журналіст, літератор, письменник-афорист, мистецтвознавець.

Примітки